Елма има више значења:
 Елма (Ајова)
 Елма (Вашингтон)